Олена Лиховцева і Анастасія Мискіна були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Лізель Губер і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Бейгельзимер і Юліана Федак з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари

Результати

Сітка 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Губер С Мірза
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А Венкатараман Р Вімал
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ч Цзяжун Т Танасугарн
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=66
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Деллаква S Rao
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=78

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Г Шромова А Віджайя
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р Чакравартхі С Гумуля
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Бріанті Е Кеотавонг
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= А Кудрявцева Т Пучек
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= А Бгамбрі С Бгамбрі
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= І Лахані С Нагарадж
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Ю Бейгельзимер Ю Федак
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Цінк Ш Уберой
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=77| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Клезель Г Воскобоєва
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н Пратт А Родіонова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Л Губер С Мірза
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Деллаква S Rao
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Г Шромова А Віджайя| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А Кудрявцева Т Пучек
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=0r
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Ю Бейгельзимер Ю Федак| RD2-score06-1=78| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Цінк Ш Уберой| RD2-score07-1=78| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Пратт А Родіонова
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Л Губер С Мірза
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Г Шромова А Віджайя
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Гіта Маногар /  Сонал Пхадке (кваліфікаційний матч)
  Іша Лахані /  Сандія Нагарадж (кваліфікувалася)

Кваліфікувалися 
  Іша Лахані /  Сандія Нагарадж

Сітка

Примітки

Посилання 
Doubles Draw 

Тур WTA 2006
2006